Jméno a příjmení Jiří Beran má více nositelů:

 Jiří Beran (epidemiolog) (* 1960) – český epidemiolog a vakcinolog
 Jiří Beran (historik) (1929–2007) – český historik, archivář a bohemista
 Jiří Beran (lyžař) (* 1952) – československý lyžař
 Jiří Beran (šermíř) (* 1982) – český šermíř
 Jiří (George) Beran – fiktivní postava z divadelní hry Dobytí severního pólu